Никола́й Моргуно́в:
 Моргунов, Николай Викторович (1909—1980) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант.